Eckfenster ist Titelbestandteil:
 Im Eckfenster, Roman von Friedrich Gerstäcker (1870)
 Des Vetters Eckfenster, Erzählung von E. T. A. Hoffmann (1822)